Poniżej przedstawiono listę hrabstw w stanie Dakota Północna. Dakota Północna podzielona jest na 53 hrabstwa.

Lista alfabetyczna

Bibliografia 
 Statystyki hrabstw w stanie Dakota Północna US Census Bureau (en)

 
Dakota Północna